Amerikai Egyesült Államok
 Calais, település Maine államban
 Calais, település Vermont államban
 Franciaország
 Calais, kikötőváros